Брыксин — русская фамилия.

Известные носители:
 Брыксин, Александр Юрьевич (род. 1967) — депутат Государственной думы VI и VII созывов.
 Брыксин, Александр Яковлевич (1923—2020) — советский военный лётчик-испытатель, полковник авиации. 
 Брыксин, Евгений Васильевич (род. 1916) — председатель Госплана Чечено-Ингушской АССР (1960—1981).
 Брыксин, Максим Семёнович (1904—1969) — снайпер Великой Отечественной войны.